Otto Becker kan syfta på:

Otto Becker (1828-1890), tysk ögonläkare
Otto Becker (1885-1955), tysk historiker
Otto Becker (ryttare) (1958–), tysk ryttare